Blockierung steht für:

 Blockierung (Mechanik), das plötzliche Sperren der Bewegung eines Körpers, z. B. von Rädern beim Bremsvorgang
 Blockierung (Datenverarbeitung), die Verhinderung einer Transaktion durch eine andere
 Blockierung (Drucktechnik), das Ausfüllen fehlender oder zu unvollständiger Textabschnitte mit prägnanten Zeichen zur späteren Korrektur
 Atmosphärische Blockierung, Blockierendes Hoch, eine Sperrlage für die normale Drift der Wettersysteme mit stabilen Großwetterlagen
 Blockierung (Manuelle Medizin), reversible Einschränkung der Beweglichkeit von Gelenken
 Technische Blockierung, eine anatomisch-physiologisch bedingt auftretende Schwierigkeit beim Instrumentalspiel

Siehe auch:
 Blockade
 Blocking
 Block